Накагами () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Накагами, Касуми (более известна под псевдонимом Кивакё; род. 1945) — японская писательница. 
 Накагами, Кэндзи (1946—1992) — японский писатель, литературный критик и поэт. 
 См. также 
 Распределение Накагами